Kitzbach ist ein Gewässername

 Kitzbach (Lech) oder Gizzibach, linker Zufluss des Lechs bei Bodenalpe, Gemeinde  Lech, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Kitzbach (Meerbach), rechter Zufluss des Meerbachs bei Hohenrein, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, der in den Marbach mündet